Weichlein ist der Familienname folgender Personen:

 Romanus Weichlein (1652–1706), österreichischer Barockkomponist und Benediktinerpater
 Siegfried Weichlein (* 1960), Historiker
 William J. Weichlein (1917–1988), Musikwissenschaftler